Der Rogers Cup 2014 war ein WTA-Tennisturnier in Montreal. Das Hartplatzturnier der Premier-5-Kategorie war Teil der WTA Tour 2014, es fand vom 2. bis 10. August 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2014 fand vom 2. bis 3. August 2014 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Montreal